Disholcaspis är ett släkte av steklar. Disholcaspis ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gallsteklar
Disholcaspis